Леймане () — латышская фамилия. Известные носители:

 Леймане, Илона (1905—1989) — латвийская писательница.
 Леймане, Нина Яновна (1921—1999) — латвийская и советская актриса театра и кино, заслуженная артистка Латвийской ССР, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР.